Termin SQS ima više značenja.

 Skvalen sintaza, enzim
 -{Software Quality Systems AG}-